Brechen, teils Brechung, steht für:

 das Entleeren des Mageninhalts durch den Mund, siehe Erbrechen
 die Richtungsänderung einer Welle, Brechung (Physik)
 ein Materialversagen unter Belastungen, siehe Bruchmechanik
 ein Fertigungsverfahren aus der Gruppe des Zerteilens, siehe Brechen (Verfahren)
 ein Trennverfahren, um Werkstücke zu vereinzeln oder zu teilen, siehe Bruchtrennen
 ein Verfahren zur Herstellung zerkleinerter Mineralstoffe, siehe Brecher (Zerkleinerungsmaschine)
 ein Aufbereitungsschritt bei der Gewinnung von Bastfasern, siehe Brechen (Faserpflanzen)
 das Entziffern einer verschlüsselten Nachricht ohne Kenntnis des Schlüssels, siehe Brechen (Kryptologie)
 die Auflösung von Umlauten in zwei eigenständige Laute, siehe Brechung (Sprache)
 den Einsatz unterschiedlicher künstlerischer Stile, siehe Stilbruch
 die fehlende Entsprechung von Satzgefüge und Versgefüge in der Dichtung, siehe Brechung (Verslehre)
 das Wühlen von Wildschweinen im Boden, siehe Jägersprache#B
 eine Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen, siehe Brechen (Hessen) 
 eine Wüstung in der Stadt Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen, siehe Brechen (Hückeswagen)
 die Verletzung einer physikalischen Symmetrie, siehe Symmetriebrechung

Siehe auch:

 Bruch